

Patronyme 

 Thomas de Barbarin (1821-1892), peintre français ;
 Roger de Barbarin (1860-1925), son fils, champion olympique de tir français ;
 Georges Barbarin (1882-1965), essayiste français ;
 Paul Barbarin (1899-1969), batteur américain ;
 Philippe Barbarin (1950-), cardinal français, ancien archevêque de Lyon ;
 Jorge Barbarin (1971-), footballeur et entraîneur espagnol.

Toponyme 

 Barbarin, commune de Navarre, en Espagne.